Муниципальный район в России — один из типов муниципального образования, форма местных органов самоуправления, объединяющая несколько городских, сельских поселений и, возможно, межселенных территорий, объединённых общей территорией.

Характеристика 

Административным центром муниципального района является населённый пункт, который определён с учётом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Понятие «муниципальный район» появилось после принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». До 2003 года: «муниципальное образование район».

Как правило, муниципальные районы созданы в границах административных районов, существующих в рамках административно-территориального устройства субъектов РФ и образованных в основном с 1920—1950-х годов в РСФСР.

В ряде случаев на территориях районов были образованы городские округа, что сопровождалось либо упразднением административных районов в пользу городов областного (краевого, республиканского, окружного) подчинения (например в Московской области), либо сохранением административных районов с образованием в их границах городских округов (как, например, в Магаданской области).

В Архангельской области один муниципальный район был создан на территории двух административных.

В Свердловской области на территории одного административного района были созданы два муниципальных образования: и муниципальный район, и городской округ.

В Пермском крае муниципальные районы были образованы на территориях некоторых городов краевого значения (на 2020 год почти все преобразованы в городские округа или муниципальные округа).

Другие субъекты, в которых муниципальные районы образованы на территории городов республиканского (краевого, областного, окружного) значения с подчинёнными населёнными пунктами: Карелия, Республика Коми.

Субъекты, в которых все или некоторые города республиканского (краевого, областного, окружного) значения (подчинения) входят в состав муниципальных районов и образуют городские поселения: Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Ивановская область, Камчатский край, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Мордовия, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Татарстан, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область, а также Ставропольский край до упразднения муниципальных районов с преобразованием их в городские и муниципальные округа.

В Дагестане в состав одного из муниципальных районов входит муниципальный участок.

В Северо-Енисейском районе Красноярского края, единственном в Российской Федерации, все населённые пункты непосредственно входят в состав муниципального образования, без городских и сельских поселений; в Эвенкийском районе (сельские) поселения объединяются в три группы: Илимпийскую, Тунгусско-Чунскую и Байкитскую, возникшие на месте упразднённых муниципальных районов.

В Архангельской области до 2005 года муниципальными районами без поселений являлись Новая Земля и Соловецкий, в 2005 году Новая Земля была преобразована в городской округ, а Соловецкий район в Соловецкое сельское поселение Приморского муниципального района.

Александровск-Сахалинский район Сахалинской области в рамках организации местного самоуправления является не муниципальным районом, а городским округом.

Также прежде районами официально назывались некоторые городские округа Свердловской области, образованные на территории административных районов, все муниципальные образования Сахалинской области, за исключением Южно-Сахалинска (действительно районами являлись до 2009 года Невельский и до 2016 года Углегорский, все остальные «районы» были изначально городскими округами), и Ковдорский район Мурманской области, с 2021 года преобразованный в муниципальный округ и переименованный соответствующим образом. До 2005 года Борисоглебский городской округ в составе Воронежской области официально назывался город Борисоглебск-район, причём внутри Борисоглебска-района выделялось Борисоглебское городское поселение.

В 2020—2021 годах были преобразованы в муниципальные округа все муниципальные районы Ямало-Ненецкого автономного округа, за исключением Шурышкарского, также в 2021 году были преобразованы в муниципальные округа все муниципальные районы Удмуртии. В официальных названиях обозначение «район» было сохранено.

Муниципальные районы без поселений

Полномочия муниципального района 
В статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяются вопросы местного значения, которые должны решаться на уровне муниципального района. К ним, в первую очередь, относятся организация медицины и образования на территории района, обеспечение поселений подключением к коммуникациям, организация архивов, библиотек. В компетенцию муниципальных районов входит развитие и содержание сети автомобильных дорог на территории района, транспортного обслуживания, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Муниципальный район ответственен за организацию охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной полицией.

В настоящее время муниципальные районы в большинстве случаев являются распорядителями бюджетов на всей территории района, включая территории поселений: сельские поселения, входящие в район, не имеют бюджетов, а лишь сметы расходов. В соответствии с законодательством, муниципальный район также осуществляет выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счёт средств бюджета муниципального района.

Количество

Динамика по России в целом 

По обновлённым данным, на 1 января 2021 года насчитывалось 1599 муниципальных районов.

По субъектам РФ 
По состоянию на 2021 год полностью упразднены все муниципальные районы Калининградской, Магаданской, Московской и Сахалинской областей (соответственно, все входившие в их состав сельские и городские поселения) с преобразованием их в городские округа и все муниципальные районы Ставропольского края (соответственно, все входившие в их состав сельские и городские поселения) с преобразованием их в городские и муниципальные округа, а с лета 2021 года упразднены все муниципальные районы Удмуртии (преобразованы в муниципальные округа). Не считая указанных регионов, наименьшее количество муниципальных районов содержат Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край (по 1, Пермский край и ЯНАО с 2021 года).

Наименование 
Наименования муниципальных районов, как правило, являются одноимёнными их административным центрам и имеют вид прилагательного (например, Ленинский муниципальный район), в том числе даже если административные центры не входят в состав районов (например, Новосибирский район), но встречаются исключения (например, Приморский муниципальный район с центром в не входящем в его состав Архангельске).

В некоторых субъектах Российской Федерации вместо терминов муниципальный район или район используются: аймак (Республика Алтай), кожуун (Тыва), улус (Якутия). В Калмыкии используется составное наименование районное муниципальное образование.

Официальные наименования двух муниципальных районов Республики Коми вместо вида прилагательного имеют вид существительного, совпадающего с названием города (административного центра): Печора, Сосногорск. Два района Хабаровского края называются в честь исторических лиц и начинаются со слова имени: имени Лазо, имени Полины Осипенко.

Список муниципальных районов 
Список муниципальных районов отсортирован по алфавиту с приведением соответствующего субъекта Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года.

Не пронумерованы муниципальные районы, преобразованные в муниципальные округа (выделены серым цветом) и в таком качестве учтённые Росстатом по числу муниципальных образований на 1 января 2021 года, но пока учитывающиеся как муниципальные районы в статистике по численности населения муниципальных образований на 1 января 2021 года.

Серым цветом выделены также районы, преобразованные в 2020 и 2021 годах в муниципальные округа, не учтённые в таком качестве ни в одном из двух источников.

Оранжевым цветом выделен муниципальный район, упразднённый с 2022 года в результате объединения с городским округом.

Данные по площадям приведены на 2020 год.

Сокращения:
 нац. — национальный
 н.д. — нет данных
 МО — муниципальное образование

См. также 
 Муниципальный район
 Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов России
 Район
 Районы субъектов Российской Федерации
 Упразднённые муниципальные районы Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 

Местное самоуправление в Российской Федерации
 
 
Списки муниципальных образований России
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации